dawne gminy:
 gmina Porzecze – gmina wiejska, powiat grodzieński, woj. białostockie
 gmina Porzecze – gmina wiejska, powiat piński, woj. poleskie